Di seguito una lista di asteroidi dal numero 229001 al 230000 con data di scoperta e scopritore.

229001-229100 

|-
| 229001 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 229002 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 229003 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 229004 - ||  || 20 novembre 2003 || Marc W. Buie
|-
| 229005 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 229006 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 229007 - ||  || 13 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229008 - ||  || 12 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 229009 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229010 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229011 - || 2003 YF || 16 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229012 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229013 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229014 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 229015 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229016 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229017 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229018 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229019 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229020 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229021 - ||  || 21 dicembre 2003 || CSS
|-
| 229022 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 229023 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 229024 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 229025 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 229026 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 229027 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 229028 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 229029 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 229030 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 229031 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 229032 - ||  || 18 febbraio 2004 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 229033 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 229034 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 229035 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 229036 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 229037 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 229038 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 229039 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 229040 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 229041 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229042 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229043 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229044 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 229045 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 229046 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229047 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229048 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 229049 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 229050 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229051 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229052 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 229053 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 229054 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 229055 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229056 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 229057 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 229058 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 229059 - ||  || 20 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 229060 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 229061 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 229062 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 229063 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 229064 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 229065 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 229066 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 229067 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 229068 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 229069 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 229070 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 229071 - ||  || 17 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 229072 - ||  || 21 aprile 2004 || CINEOS
|-
| 229073 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 229074 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 229075 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 229076 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 229077 - ||  || 9 giugno 2004 || LONEOS
|-
| 229078 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 229079 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 229080 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 229081 - ||  || 20 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 229082 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 229083 - ||  || 10 luglio 2004 || NEAT
|-
| 229084 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 229085 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 229086 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 229087 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 229088 - ||  || 11 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 229089 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 229090 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 229091 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 229092 - ||  || 13 agosto 2004 || NEAT
|-
| 229093 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 229094 - ||  || 19 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 229095 - ||  || 22 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 229096 - ||  || 22 agosto 2004 || Bickel, W.
|-
| 229097 - ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 229098 - ||  || 20 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 229099 - ||  || 6 settembre 2004 || Needville
|-
| 229100 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|}

229101-229200 

|-
| 229101 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 229102 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229103 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229104 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229105 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229106 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229107 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229108 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229109 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229110 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229111 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229112 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229113 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229114 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229115 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 229116 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229117 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229118 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 229119 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229120 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229121 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 229122 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 229123 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 229124 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229125 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229126 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229127 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229128 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229129 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229130 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229131 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229132 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229133 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229134 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229135 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229136 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229137 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229138 - ||  || 15 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229139 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229140 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229141 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229142 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 229143 - ||  || 15 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 229144 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229145 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229146 - ||  || 16 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229147 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229148 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 229149 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229150 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229151 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229152 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 229153 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229154 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229155 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 229156 - || 2004 TU || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 229157 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229158 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229159 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 229160 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229161 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229162 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 229163 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 229164 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229165 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229166 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229167 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229168 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 229169 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 229170 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 229171 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 229172 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 229173 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229174 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229175 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229176 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229177 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229178 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229179 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229180 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229181 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229182 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229183 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229184 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229185 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229186 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229187 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229188 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 229189 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 229190 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229191 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 229192 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229193 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229194 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229195 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 229196 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229197 - ||  || 15 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 229198 - ||  || 15 ottobre 2004 || Cernis, K.
|-
| 229199 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 229200 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|}

229201-229300 

|-
| 229201 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 229202 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229203 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229204 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 229205 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 229206 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 229207 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229208 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229209 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229210 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 229211 - ||  || 5 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 229212 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 229213 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229214 - ||  || 9 novembre 2004 || Marc W. Buie
|-
| 229215 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229216 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 229217 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 229218 - ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 229219 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229220 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229221 - ||  || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 229222 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 229223 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 229224 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 229225 - ||  || 10 dicembre 2004 || Stevens, B. L.
|-
| 229226 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229227 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229228 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229229 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229230 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 229231 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229232 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229233 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229234 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 229235 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229236 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229237 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229238 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229239 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229240 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229241 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229242 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229243 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 229244 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229245 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229246 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229247 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229248 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 229249 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229250 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 229251 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 229252 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 229253 - ||  || 16 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 229254 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229255 Andrewelliott || 2005 AJ || 4 gennaio 2005 || Birtwhistle, P.
|-
| 229256 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 229257 - ||  || 7 gennaio 2005 || Gajdoš, S., Világi, J.
|-
| 229258 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229259 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229260 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229261 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229262 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229263 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 229264 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229265 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 229266 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229267 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 229268 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229269 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229270 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 229271 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 229272 - ||  || 13 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 229273 - ||  || 13 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 229274 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 229275 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 229276 - ||  || 15 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 229277 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 229278 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 229279 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 229280 Sica ||  || 16 gennaio 2005 || Wiegert, P. A.
|-
| 229281 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 229282 - ||  || 4 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 229283 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 229284 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 229285 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 229286 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 229287 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 229288 - ||  || 4 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 229289 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 229290 - ||  || 5 febbraio 2005 || Astronomical Research Observatory
|-
| 229291 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 229292 - ||  || 2 febbraio 2005 || Nyukasa
|-
| 229293 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 229294 - ||  || 3 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 229295 - ||  || 3 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 229296 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 229297 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 229298 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 229299 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 229300 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|}

229301-229400 

|-
| 229301 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 229302 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 229303 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 229304 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 229305 - ||  || 4 marzo 2005 || Calvin College
|-
| 229306 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 229307 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 229308 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229309 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229310 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 229311 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 229312 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 229313 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 229314 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 229315 - ||  || 7 aprile 2005 || CSS
|-
| 229316 - ||  || 6 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 229317 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 229318 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 229319 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 229320 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 229321 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 229322 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 229323 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229324 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229325 - ||  || 9 luglio 2005 || CSS
|-
| 229326 - ||  || 9 luglio 2005 || CSS
|-
| 229327 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 229328 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 229329 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 229330 - || 2005 OS || 17 luglio 2005 || NEAT
|-
| 229331 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 229332 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 229333 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229334 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229335 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 229336 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229337 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229338 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229339 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229340 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229341 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229342 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229343 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229344 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229345 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229346 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 229347 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229348 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229349 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 229350 - ||  || 27 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 229351 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 229352 - ||  || 29 agosto 2005 || Ory, M.
|-
| 229353 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229354 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 229355 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 229356 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 229357 - ||  || 28 agosto 2005 || Bickel, W.
|-
| 229358 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229359 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229360 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229361 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229362 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229363 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229364 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229365 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 229366 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 229367 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 229368 - ||  || 5 settembre 2005 || Young, J. W.
|-
| 229369 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 229370 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 229371 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 229372 - ||  || 3 settembre 2005 || McClusky, J. V.
|-
| 229373 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229374 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229375 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229376 - || 2005 SP || 22 settembre 2005 || Pauwels, T.
|-
| 229377 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229378 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 229379 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229380 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229381 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 229382 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229383 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229384 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229385 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229386 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229387 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 229388 - ||  || 27 settembre 2005 || Healy, D.
|-
| 229389 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229390 - ||  || 24 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229391 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229392 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229393 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 229394 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229395 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229396 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229397 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229398 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229399 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229400 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|}

229401-229500 

|-
| 229401 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 229402 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229403 - ||  || 30 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 229404 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229405 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 229406 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 229407 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229408 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 229409 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229410 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229411 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229412 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229413 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 229414 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229415 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229416 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 229417 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 229418 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229419 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 229420 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 229421 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229422 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229423 - ||  || 2 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229424 - ||  || 8 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 229425 Grosspointner ||  || 11 ottobre 2005 || Altschwendt
|-
| 229426 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229427 - ||  || 10 ottobre 2005 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 229428 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229429 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229430 - ||  || 7 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 229431 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229432 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229433 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229434 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229435 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229436 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229437 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 229438 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229439 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229440 Filimon ||  || 27 ottobre 2005 || Altschwendt
|-
| 229441 - ||  || 27 ottobre 2005 || Rinner, C.
|-
| 229442 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229443 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229444 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229445 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 229446 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229447 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229448 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229449 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229450 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229451 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229452 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229453 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 229454 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 229455 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229456 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229457 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229458 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229459 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229460 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229461 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229462 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229463 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229464 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229465 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 229466 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229467 - ||  || 26 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 229468 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229469 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229470 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229471 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229472 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229473 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229474 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229475 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229476 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229477 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229478 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229479 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229480 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229481 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229482 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229483 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229484 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229485 - ||  || 30 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 229486 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229487 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229488 - ||  || 28 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 229489 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229490 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229491 - ||  || 30 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229492 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 229493 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229494 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 229495 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 229496 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229497 - ||  || 6 novembre 2005 || Ory, M.
|-
| 229498 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 229499 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229500 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|}

229501-229600 

|-
| 229501 - ||  || 4 novembre 2005 || CSS
|-
| 229502 - ||  || 5 novembre 2005 || CSS
|-
| 229503 - ||  || 19 novembre 2005 || NEAT
|-
| 229504 - ||  || 23 novembre 2005 || Rinner, C.
|-
| 229505 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229506 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229507 - ||  || 22 novembre 2005 || CSS
|-
| 229508 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229509 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229510 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229511 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229512 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229513 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229514 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229515 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 229516 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229517 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229518 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 229519 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229520 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 229521 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 229522 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229523 - ||  || 4 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 229524 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229525 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229526 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229527 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229528 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229529 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229530 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229531 - ||  || 5 dicembre 2005 || CSS
|-
| 229532 - ||  || 24 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 229533 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229534 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229535 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229536 - ||  || 26 dicembre 2005 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 229537 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229538 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229539 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229540 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229541 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229542 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229543 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229544 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229545 - ||  || 28 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 229546 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229547 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229548 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229549 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229550 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229551 - ||  || 24 dicembre 2005 || CSS
|-
| 229552 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229553 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229554 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229555 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229556 - ||  || 30 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229557 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229558 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229559 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 229560 - ||  || 30 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229561 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229562 - ||  || 2 gennaio 2006 || CSS
|-
| 229563 - ||  || 2 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 229564 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229565 - ||  || 2 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229566 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229567 - ||  || 6 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 229568 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229569 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229570 - ||  || 2 gennaio 2006 || CSS
|-
| 229571 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229572 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229573 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229574 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229575 - ||  || 18 gennaio 2006 || CSS
|-
| 229576 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229577 - ||  || 22 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 229578 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229579 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229580 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229581 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229582 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 229583 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229584 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229585 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229586 - ||  || 23 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 229587 - ||  || 31 gennaio 2006 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 229588 - ||  || 21 gennaio 2006 || NEAT
|-
| 229589 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229590 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229591 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229592 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229593 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229594 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229595 - ||  || 23 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 229596 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229597 - ||  || 30 gennaio 2006 || CSS
|-
| 229598 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229599 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229600 - ||  || 31 gennaio 2006 || CSS
|}

229601-229700 

|-
| 229601 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 229602 - || 2006 CO || 1 febbraio 2006 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 229603 - ||  || 6 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 229604 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229605 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229606 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229607 - ||  || 21 febbraio 2006 || CSS
|-
| 229608 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229609 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229610 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229611 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229612 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229613 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229614 Womack ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229615 - ||  || 22 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 229616 - ||  || 23 febbraio 2006 || Young, J. W.
|-
| 229617 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229618 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229619 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229620 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229621 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229622 - ||  || 22 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 229623 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229624 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229625 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229626 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229627 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229628 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229629 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 229630 - ||  || 25 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 229631 Cluny || 2006 ER || 4 marzo 2006 || Merlin, J.-C.
|-
| 229632 - ||  || 3 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229633 - ||  || 4 marzo 2006 || CSS
|-
| 229634 - ||  || 4 marzo 2006 || CSS
|-
| 229635 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 229636 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 229637 - ||  || 23 marzo 2006 || LINEAR
|-
| 229638 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229639 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 229640 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 229641 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229642 - ||  || 24 marzo 2006 || Bickel, W.
|-
| 229643 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 229644 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229645 - ||  || 25 marzo 2006 || CSS
|-
| 229646 - ||  || 18 marzo 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 229647 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 229648 - ||  || 4 aprile 2006 || Birtwhistle, P.
|-
| 229649 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 229650 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 229651 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 229652 - ||  || 18 aprile 2006 || NEAT
|-
| 229653 - ||  || 18 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 229654 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229655 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229656 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229657 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 229658 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 229659 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 229660 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 229661 - ||  || 1 maggio 2006 || LINEAR
|-
| 229662 - ||  || 20 maggio 2006 || NEAT
|-
| 229663 - ||  || 20 maggio 2006 || CSS
|-
| 229664 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229665 - ||  || 16 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 229666 - ||  || 23 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 229667 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229668 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229669 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 229670 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 229671 - ||  || 14 novembre 2006 || CSS
|-
| 229672 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 229673 - ||  || 21 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229674 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 229675 - ||  || 16 gennaio 2007 || CSS
|-
| 229676 - ||  || 16 gennaio 2007 || CSS
|-
| 229677 - ||  || 23 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 229678 - ||  || 24 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 229679 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229680 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 229681 - ||  || 10 febbraio 2007 || CSS
|-
| 229682 - ||  || 10 febbraio 2007 || CSS
|-
| 229683 - ||  || 15 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 229684 - ||  || 20 febbraio 2007 || Ory, M.
|-
| 229685 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 229686 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 229687 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229688 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 229689 - ||  || 21 febbraio 2007 || LINEAR
|-
| 229690 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 229691 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 229692 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229693 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 229694 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 229695 - ||  || 26 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229696 - ||  || 22 febbraio 2007 || CSS
|-
| 229697 - ||  || 9 marzo 2007 || NEAT
|-
| 229698 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 229699 - ||  || 10 marzo 2007 || NEAT
|-
| 229700 - ||  || 9 marzo 2007 || NEAT
|}

229701-229800 

|-
| 229701 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229702 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229703 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229704 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229705 - ||  || 10 marzo 2007 || NEAT
|-
| 229706 - ||  || 12 marzo 2007 || CSS
|-
| 229707 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229708 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229709 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229710 - ||  || 14 marzo 2007 || LONEOS
|-
| 229711 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229712 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229713 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229714 - ||  || 12 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229715 - ||  || 13 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229716 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229717 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229718 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229719 - ||  || 8 marzo 2007 || NEAT
|-
| 229720 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229721 - ||  || 26 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 229722 - || 2007 GE || 6 aprile 2007 || Ory, M.
|-
| 229723 Marcoludwig ||  || 11 aprile 2007 || Ries, W.
|-
| 229724 - ||  || 7 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229725 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229726 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229727 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229728 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229729 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229730 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229731 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229732 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229733 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229734 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229735 - ||  || 16 aprile 2007 || CSS
|-
| 229736 - ||  || 16 aprile 2007 || CSS
|-
| 229737 Porthos ||  || 19 aprile 2007 || Christophe, B.
|-
| 229738 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229739 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229740 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 229741 - ||  || 23 aprile 2007 || CSS
|-
| 229742 - ||  || 22 aprile 2007 || CSS
|-
| 229743 - ||  || 7 maggio 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 229744 - ||  || 9 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229745 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229746 - ||  || 7 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 229747 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 229748 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229749 - ||  || 11 maggio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 229750 - ||  || 13 maggio 2007 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 229751 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 229752 - ||  || 14 maggio 2007 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 229753 - ||  || 23 maggio 2007 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 229754 - ||  || 25 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229755 - ||  || 8 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 229756 - ||  || 9 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 229757 - ||  || 19 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 229758 - || 2007 NG || 7 luglio 2007 || Hug, G.
|-
| 229759 - ||  || 14 luglio 2007 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 229760 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 229761 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229762 Gǃkúnǁʼhòmdímà||  || 19 ottobre 2007 || Palomar
|-
| 229763 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 229764 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229765 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229766 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 229767 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229768 - ||  || 26 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 229769 - ||  || 6 maggio 2008 || Broughton, J.
|-
| 229770 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229771 - ||  || 7 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 229772 - ||  || 29 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229773 - ||  || 6 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 229774 - ||  || 8 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 229775 - ||  || 9 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 229776 - ||  || 24 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 229777 ENIAC ||  || 28 giugno 2008 || Lacruz, J.
|-
| 229778 - ||  || 10 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 229779 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 229780 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229781 Arthurmcdonald ||  || 3 agosto 2008 || Casulli, V. S.
|-
| 229782 - ||  || 4 agosto 2008 || Kugel, F.
|-
| 229783 - ||  || 11 agosto 2008 || OAM
|-
| 229784 - ||  || 13 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 229785 - ||  || 23 agosto 2008 || Kocher, P.
|-
| 229786 - ||  || 25 agosto 2008 || OAM
|-
| 229787 - ||  || 26 agosto 2008 || LINEAR
|-
| 229788 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 229789 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229790 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229791 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229792 - ||  || 9 settembre 2008 || Bickel, W.
|-
| 229793 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229794 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229795 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229796 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229797 - ||  || 8 settembre 2008 || CSS
|-
| 229798 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229799 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229800 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|}

229801-229900 

|-
| 229801 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229802 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229803 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229804 - ||  || 20 settembre 2008 || CSS
|-
| 229805 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229806 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229807 - ||  || 21 settembre 2008 || CSS
|-
| 229808 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229809 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 229810 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 229811 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229812 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229813 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229814 - ||  || 30 settembre 2008 || OAM
|-
| 229815 - ||  || 21 settembre 2008 || CSS
|-
| 229816 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229817 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229818 - ||  || 1 ottobre 2008 || OAM
|-
| 229819 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229820 - ||  || 3 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 229821 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 229822 - ||  || 6 ottobre 2008 || CSS
|-
| 229823 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229824 - ||  || 21 ottobre 2008 || Tucker, R. A.
|-
| 229825 - ||  || 25 ottobre 2008 || Apitzsch, R.
|-
| 229826 - ||  || 17 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 229827 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 229828 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 229829 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 229830 - ||  || 24 ottobre 2008 || CSS
|-
| 229831 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229832 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 229833 - ||  || 16 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 229834 - ||  || 26 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 229835 - ||  || 24 agosto 2009 || OAM
|-
| 229836 Wladimarinello ||  || 28 agosto 2009 || Micheli, M., Pizzetti, G. P.
|-
| 229837 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229838 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229839 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229840 - ||  || 22 settembre 2009 || Kugel, F.
|-
| 229841 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229842 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229843 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229844 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229845 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229846 - ||  || 17 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229847 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229848 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229849 - ||  || 23 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229850 - ||  || 20 settembre 2009 || CSS
|-
| 229851 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229852 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229853 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229854 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229855 - ||  || 25 settembre 2009 || CSS
|-
| 229856 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229857 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229858 - ||  || 11 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229859 - ||  || 12 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229860 - ||  || 14 ottobre 2009 || Bickel, W.
|-
| 229861 - ||  || 15 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229862 - ||  || 15 ottobre 2009 || CSS
|-
| 229863 - ||  || 11 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229864 Sichouzhilu ||  || 14 ottobre 2009 || PMO NEO Survey Program
|-
| 229865 - ||  || 14 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229866 - ||  || 15 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229867 - ||  || 15 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229868 - ||  || 14 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229869 - ||  || 20 ottobre 2009 || Lowe, A.
|-
| 229870 - ||  || 17 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229871 - ||  || 21 ottobre 2009 || CSS
|-
| 229872 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229873 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229874 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229875 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229876 - ||  || 21 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229877 - ||  || 21 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229878 - ||  || 18 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229879 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229880 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 229881 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229882 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229883 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229884 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229885 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229886 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229887 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229888 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 229889 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 229890 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 229891 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 229892 - ||  || 28 ottobre 2009 || BATTeRS
|-
| 229893 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 229894 - ||  || 29 ottobre 2009 || OAM
|-
| 229895 - ||  || 9 novembre 2009 || Mayhill
|-
| 229896 - ||  || 10 novembre 2009 || Mayhill
|-
| 229897 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229898 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229899 - ||  || 11 novembre 2009 || Tozzi, F.
|-
| 229900 Emmagreaves ||  || 14 novembre 2009 || Falla, N.
|}

229901-230000 

|-
| 229901 - ||  || 8 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229902 - ||  || 15 novembre 2009 || CSS
|-
| 229903 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229904 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 229905 - ||  || 16 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229906 - ||  || 19 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 229907 - || 4513 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 229908 - || 6005 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 229909 - || 6201 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 229910 - || 6798 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 229911 - || 2107 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 229912 - || 4378 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 229913 - || 4503 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 229914 - || 5104 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 229915 - || 1990 SH || 17 settembre 1990 || McNaught, R. H.
|-
| 229916 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 229917 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 229918 - ||  || 4 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 229919 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 229920 - ||  || 29 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 229921 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 229922 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 229923 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 229924 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 229925 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 229926 - ||  || 21 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 229927 - ||  || 13 ottobre 1996 || di Cicco, D.
|-
| 229928 - ||  || 11 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 229929 - ||  || 8 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 229930 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 229931 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 229932 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 229933 - ||  || 4 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 229934 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 229935 - ||  || 28 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 229936 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 229937 - ||  || 12 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 229938 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 229939 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 229940 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 229941 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 229942 - ||  || 19 settembre 1998 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 229943 - || 1998 TH || 10 ottobre 1998 || Kobayashi, T.
|-
| 229944 - || 1998 UW || 17 ottobre 1998 || CSS
|-
| 229945 - ||  || 17 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid P
|-
| 229946 - ||  || 16 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 229947 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 229948 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 229949 - ||  || 16 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 229950 - ||  || 12 dicembre 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| 229951 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 229952 - ||  || 13 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 229953 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 229954 - ||  || 19 gennaio 1999 || ODAS
|-
| 229955 - ||  || 19 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 229956 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 229957 - ||  || 17 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 229958 - ||  || 13 settembre 1999 || McNaught, R. H.
|-
| 229959 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 229960 - ||  || 7 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 229961 - ||  || 12 ottobre 1999 || Comba, P. G.
|-
| 229962 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 229963 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 229964 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 229965 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 229966 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 229967 - ||  || 2 ottobre 1999 || CSS
|-
| 229968 - ||  || 3 ottobre 1999 || CSS
|-
| 229969 - ||  || 9 ottobre 1999 || CSS
|-
| 229970 - ||  || 9 ottobre 1999 || CSS
|-
| 229971 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 229972 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 229973 - ||  || 30 ottobre 1999 || CSS
|-
| 229974 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 229975 - ||  || 12 novembre 1999 || Bickel, W.
|-
| 229976 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 229977 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 229978 - ||  || 3 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 229979 - ||  || 11 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 229980 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 229981 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 229982 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 229983 - ||  || 17 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 229984 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 229985 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 229986 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 229987 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 229988 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 229989 - ||  || 16 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 229990 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 229991 - ||  || 3 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 229992 - ||  || 4 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 229993 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 229994 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 229995 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 229996 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 229997 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 229998 - ||  || 5 febbraio 2000 || Marc W. Buie
|-
| 229999 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 230000 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0229001